Rachals oder Rachalß

steht für

 Rachals (Unternehmen), 1837 gegründete, zeitweilig M. F. Rachals & Co. genannte Klavier- und Pianofortefabrik in Hamburg

ist der Name von
 Johann Georg Rachals († 1678), kursächsischer Beamter
 Johann Georg Rachalß (1630–1671), kursächsischer Förster